L'edizione 2009 della Allsvenskan è l'ottantacinquesimo campionato di calcio svedese di massima divisione.

La seconda edizione del campionato svedese con sedici partecipanti ai nastri di partenza ha inizio il 4 aprile 2009 e si concluderà il 1º novembre 2009.

Durante il mese di giugno il campionato ha osservato una pausa, al fine di consentire lo svolgimento degli Europei Under-21 disputati proprio in Svezia.

Squadre partecipanti 

 
  Neopromossa
 
 
 
 
  Neopromossa
 

 
 
 
  Campione in carica
 
 
  Neopromossa

Classifica finale

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:   (5)
 Migliore attacco:  e  (53)
 Miglior difesa:  (20)
 Miglior differenza reti:  (+29)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi:   (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Minor numero di vittorie:   (6)
 Peggior attacco:  (22)
 Peggior difesa:  e  (-49)
 Peggior differenza reti:  (-25)

Spareggio salvezza/promozione 
Allo spareggio salvezza/promozione vennero ammesse la quattordicesima classificata in Allsvenskan (Djurgårdens IF) e la terza classificata in Superettan (Assyriska FF).

Verdetti 
Campione di Svezia 2009: 
  qualificato al primo turno della Champions League 2010-11
   qualificato per il secondo turno della Europa League 2010-11
   qualificato per il terzo turno della Europa League 2010-11
   qualificato per il primo turno della Europa League 2010-11
   rimane in Allsvenskan dopo spareggio contro 
   e  retrocesse in Superettan
   e  promosse in Allsvenskan

Squadra campione 

  27- Daniel Örlund - P
  04- Nils-Eric Johansson - D
  03- Per Karlsson - D
  18- Markus Jonsson - D
  07- Bojan Djordjic - C
  20- Jos Hooiveld - C
  05- Jorge Alberto Ortiz - C
  14- Kenny Pavey - C
  08- Daniel Tjernström - C
  10- Iván Óbolo - A
  19- Martin Mutumba - A

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2009
Campionato svedese di calcio